Banse steht für:
 Banse, Stapelraum einer Scheune

Personen:
 Ewald Banse (1883–1953), deutscher Geograph und Schriftsteller
 Gerhard Banse (* 1946), deutscher Wissenschaftsphilosoph
 Hans Christian Schmidt-Banse (* 1942), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Herbert Banse (* 1900; †), deutscher NSDAP-Funktionär und Landrat
 Juliane Banse (* 1969), deutsche Sopranistin
 Karl Banse (1901–1977), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Karl-Heinz Banse (* 1962), deutscher Feuerwehrmann
 Philip Banse (* 1972), deutscher Journalist und Podcaster
 Walter Banse (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Banse (1911–1965), deutscher Sozialdemokrat

Siehe auch:

 Banze
 Panse